Smithfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Smithfield Township (Indiana)
 Smithfield Township (Iowa)
 Smithfield Township (Ohio)
 Smithfield Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Smithfield Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Smithfield Township (Monroe County, Pennsylvania)